Альберті́на — ім'я германського походження. Жіноча форма імені Альберт (Адальберт).

Відомі носії 
 Альбертіна Фрідерика Баден-Дурлахська (1682–1755) — німецька принцеса, дружина Кристіана Августа Шлезвіг-Гольштейн-Готторпського.
 Альбертіна Монтенуово (1817–1867) — представниця італійської знаті XIX століття.

Інше 
 Альбертіна — назва бібліотеки Лейпцизького університету.
 Альбертіна або галерея Альбертіна —назва зібрання графіки в місті Відень, одного з найбільших за кількістю в Західній Європі.
 Альбертіна — друга історична назва Кенігсберзького університету.
 1290 Альбертіна — астероїд головного поясу.

Багатозначні терміни